Il singolare del Movistar Open 2001 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Gustavo Kuerten era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Guillermo Coria ha battuto in finale 4–6, 6–2, 7–5 Gastón Gaudio.

Teste di serie

  Franco Squillari (secondo turno)
  Marcelo Ríos (primo turno)
  Gastón Gaudio (finale)
  Fernando Vicente (primo turno)

 Francisco Clavet (quarti di finale) 
 Hicham Arazi (secondo turno) 
 Álex Calatrava (secondo turno) 
 Juan Ignacio Chela (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Movistar Open 2001
ATP Tour 2001